Snitch (band), Zwitserse punkrockband
 Snitch (film), Amerikaanse film uit 2013
 Snitch (Obie Trice), single van rapper Obie Trice